Dorian Gray kan syfta på:

 Dorian Gray (karaktär) – huvudkaraktären i romanen Dorian Grays porträtt
 Dorian Gray (film, 1970) – en skräckfilm från 1970, originaltitel Das Bildnis des Dorian Gray
 Dorian Gray (film, 2009) –  en brittisk film från 2009, originaltitel Dorian Gray
 Dorian Gray (skådespelerska) (1928–2011), en italiensk skådespelerska född Maria Luisa Mangini
 Dorian Gray (musikgrupp) – en kroatisk musikgrupp
 Dorian Grays porträtt – en roman av Oscar Wilde från 1890, originaltitel The Picture of Dorian Gray
 Dorian Grays porträtt (film) – en amerikansk skräck-dramafilm från 1945, originaltitel The Picture of Dorian Gray